Hanna a été le nom de plusieurs ouragans et tempête tropicale jusqu'à présent, soit :

Dans l'Atlantique nord 
 
 Ouragan Hanna de 1959, une forte tempête toujours restée en mer ;
 Tempête tropicale Hanna (2002), une tempête qui a touché les États-Unis ;
 Ouragan Hanna (2008), cyclone de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui a causé au moins 500 morts en Haïti ; 
 Tempête tropicale Hanna de 2014 dont les restes ont affecté le Nicaragua et le Honduras ;
 Ouragan Hanna de 2020 qui traversé golfe du Mexique depuis Cuba vers le Texas.

Dans le Pacifique 

 Tempête tropicale Hanna de 1947 ;
 Tempête tropicale Hanna de 1997 qui s'est approchée des Philippines avant de se dissiper ;
 Tempête tropicale Lekima qui a touché le Vietnam en 2007. Elle a été nommée Hanna par PAGASA ;
 Tempête tropicale Tokag, aussi nommé Hanna par PAGASA.

Voir aussi 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme